

Зґуже — село в гміні Стшельце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Зґуже — село в гміні Домбровіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Зґуже — село в гміні Мясткув-Косьцельни Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства